

Sigle 
 Istituto di genetica molecolare – centro di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 Istituto Geografico Militare

Biologia 
 IgM – immunoglobulina di classe M

Codici 
 IGM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Mohave County di Kingman (Stati Uniti d'America)
 igm – codice ISO 639-3 della lingua kanggape